2 gminy w Niemczech:
 Holdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Vechta
 Holdorf – gmina kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Osoby:
 Willi Holdorf – niemiecki lekkoatleta